Nidetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Nidetzky (1920–1991), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Peter Nidetzky (* 1940), österreichischer Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Nidecki
 Niedetzky